Die Mercury Insurance Open 2011 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2011 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 1. bis 7. August 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Agnieszka Radwańska und Wera Swonarjowa; Radwańska setzte sich in zwei Sätzen durch. Im Doppel besiegten Květa Peschke und Katarina Srebotnik in zwei Sätzen die Paarung Raquel Kops-Jones / Abigail Spears.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2011
2011